Dianema bezeichnet

 eine Gattung der Panzerwelse, siehe Dianema (Tiergattung)
 eine Gattung der Schleimpilze, siehe Dianema (Schleimpilzgattung)